awangarda – kierunek w sztukach plastycznych
 awangarda – nurt w literaturze współczesnej
 awangarda – element ubezpieczenia czołowego kolumny marszowej w wojsku
 Awangarda – wrocławska galeria sztuki
 awangarda poetycka – XX-wieczny nurt poetycki
 Awangarda Krakowska – grupa literacka
 awangarda klasy – pojęcie wywodzące się z marksizmu
 serbska awangarda literacka – serbski ruch literacki
 rock awangardowy – rodzaj muzyki rockowej
 transawangarda – ruch w sztuce współczesnej lat 50.
 Centrum Kultury Filmowej Awangarda 2 – kino w Olsztynie
 Awangarda – Klub w Bydgoszczy
 Awangarda – ogólnopolski zespół szkół policealnych

Zobacz też 

 druga awangarda
 avangarda